Tim er et almindeligt drengenavn.

Drengenavne